Николай Антонович Швец (род. , г. , Днепропетровская область) — украинский политик. Почётный гражданин города Днепропетровска (1999).

Биография 
Окончил Днепропетровский строительный техникум (1971—1975).

В 1975—1977 годах проходил службу в Советской армии.

Окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт (1982).

Победил на первых прямых выборах городского головы Днепропетровска в 1994 году. Был переизбран на выборах в марте 1998 года.

С июня 1994 года по 27 апреля 1999 года — председатель Днепропетровского горсовета. При уходе назначил исполняющего обязанности городского головы Ивана Куличенко.

С 1999 года по август 2003 года — глава Днепропетровской областной государственной администрации, был назначен указом президента Украины (27.04.1999).

С августа 2003 года по январь 2005 года — советник президента Украины.

В 2005—2006 годах — председатель Днепропетровского областного совета.

Полковник запаса.

Награждён Орденами «За заслуги» III (1996) и II степени (2000), преподобного Нестора Летописца (УПЦ).

Примечания

Ссылки 
 Биография Николая Швеца

Выпускники Приднепровской академии строительства и архитектуры
Главы Днепра
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 2 степени
Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Кавалеры ордена УПЦ преподобного Нестора Летописца
Почётные граждане Днепра
Советники Президента Украины
Председатели городских советов Украины